Гарді — прізвище.

Походження 

Прізвище Гарді відноситься до поширеного типу італійських прізвищ. Його утворено від дієслова «guardare» — «дивитися, оберігати». Швидше за все, це прізвище отримав предок, який служив у Гвардії.

Відомі носії 
 Ґодфрі Гарольд Гарді (Харді) (; 1877—1947) — англійський математик, відомий своїми досягненнями в теорії чисел і математичному аналізі.
 Джессіка Гарді (; 1987) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Келлі Гарді (; 1969) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2000, 2008).
 Кетрін Гарді (; 1930—2017) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1952).
 Кресент Гарді (; 1957) — американський політик-республіканець.
 Марк Гарді (; 1959) — канадський хокеїст.
 Олівер Гарді (; 1892—1957) — американський комедійний актор.
 Роберт Гарді (; 1925—2017) — англійський актор.
 Том Гарді (; 1977) — британський актор театру та кіно.
 Томас Гарді (; 1840—1928) — англійський романіст, новеліст та поет.
 Трей Гарді (; 1984) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).

Примітки